Francesco Mussoni ist der Name folgender Personen:

* Francesco Mussoni (Politiker, I), san-marinesischer Politiker (PCS), Mitglied des Consiglio Grande e Generale 
 Francesco Mussoni (Politiker, 1971) (* 1971), san-marinesischer Politiker (PDCS), Capitano Reggente 2009/2010 und 2021/2022